Lamar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lamar Township (Madison County, Arkansas)
 Lamar Township (Yell County, Arkansas)
 Lamar Township (Missouri)
 Lamar Township (Pennsylvania)